Tau Capricorni pode se referir a:
Tau1 Capricorni
Tau2 Capricorni